Fantastische Vier steht für:

 Die Fantastischen Vier, deutsche Musikgruppe
 Die Fantastischen Vier (Comic), Comicreihe des Verlags Marvel Comics
 Die Fantastischen Vier (1967), US-amerikanische Zeichentrickserie
 Die Fantastischen Vier (1978), US-amerikanische Zeichentrickserie
 Die Fantastischen Vier mit neuen Abenteuern, US-amerikanische Zeichentrickserie

Siehe auch:
 Fantastic Four